Kauderwelsch steht für:

 Kauderwelsch
 Kauderwelsch (Sprachführer)